Оловяни́шниковы — ярославский купеческий род.
 Оловянишников, Виктор Иванович (1874—1932) — почётный гражданин, издатель и редактор журнала «Светильник», содиректор Товарищества «П. И. Оловянишникова сыновья».
 Оловянишников, Иван Порфирьевич — ярославский городской голова (1819—1820, 1833—1835).
 Оловянишников, Сергей Пантелеймонович (1910—1941) — советский математик.

Женщины 
 Оловянишникова, Алёна Сергеевна (род. 1990) — российская пловчиха в ластах.
 Оловянишникова, Евпраксия Георгиевна (1851—1925) — заводчица, благотворительница, почетная гражданка города Ярославля. 
 Оловянишникова, Любовь Сергеевна (род. 1982) — российская пловчиха в ластах.